Andreï Alexandrovitch Markov (1984-), joueur de football russe occupant le poste de milieu de terrain ;
 Andreï Andreïevitch Markov (1856-1922), mathématicien russe ;
 Andreï Andreïevitch Markov (1903-1979), mathématicien soviétique, fils du précédent;
 Andreï Markov (1978-), joueur russe de hockey sur glace.